Calpine steht für:

 Calpine (Automobilhersteller), niederländischer Automobilhersteller von 1979 bis 1983
 Calpine (Unternehmen), US-amerikanischer Stromversorger
 Calpine (Kalifornien), Census-designated place in Kalifornien